Иссильо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 402 человека (2008 г.), плотность населения составляет 80 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0125.

Покровителем города почитается святой апостол Пётр в оковах (San Pietro in Vincoli). Праздник коммуны ежегодно празднуется 1 августа.

Демография 
Динамика населения:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/